USS California je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS California (1867)
 USS California (ACR-6)
 USS California (SP-249)
 USS California (SP-647)
 USS California (BB-44) 
 USS California (DLGN-36)

California